Анато́лий Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Анатолий Васильевич (1929—1979) — русский советский писатель-невозвращенец.
 Кузнецов, Анатолий Васильевич (1928—2006) — советский кинооператор.